Gerla steht für:
 (3346) Gerla, einen Asteroid des Hauptgürtels
 Gerla, ungarischer Name der Gemeinde Gerlachov in der Slowakei, siehe Gerlachov (Bardejov)
Siehe auch:

Gherla, eine Stadt im Kreis Cluj in Rumänien